Els Escolls és una partida rural del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà.

Està situada al nord de Guàrdia de Noguera, entre les Malloles (al nord), els Obacs, al nord-oest i l'Estació de Guàrdia de Tremp, al sud-est. Es tracta d'un conjunt de camps de conreu de secà i arbre fruiters, en part abandonats.

Escolls